JJB est un sigle qui peut désigner :
 jiu-jitsu brésilien, un art martial, un sport de combat et un système de défense personnelle dérivé de techniques du judo et du ju-jitsu.

Voir aussi 
  (où JJB signifie John Jarvis Broughton), un ancien détaillant d'articles de sport anglais
 JJB Stadium (où JJB signifie John Jarvis Broughton), l'ancien nom du DW Stadium, un stade de football et de rugby à XIII